Prodolliet ist der Familienname folgender Personen:

 Simone Prodolliet (* 1957), Schweizer Ethnologin und Herausgeberin